Эта статья — о современном чемпионате в первом тяжёлом весе. Истории упразднёных чемпионатов полутяжей см. Чемпион WWF в полутяжёлом весе и Чемпион WWE в первом тяжёлом весе (1991–2007)

Чемпионат NXT в первом тяжёлом весе () — это упразденный чемпионский титул в рестлинг-промоушне WWE. До WrestleMania 34 титул защищался на Raw в дивизионе полутяжей 205 Live, позже защита проходила только на 205 Live. В 2020 году чемпионство было переведено на бренд NXT с последующим переименованием чемпионата, защита титула происходила на жёлтом и британском брендах, а также на шоу 205 Live.

Представлен 14 сентября 2016 года в качестве награды за победу в турнире полутяжёловесов, который выиграл Ти Джей Перкинс. В дивизине полутяжёловесов WWE могут выступать рестлеры вес которых не превышает 205 фунтов (93 килограмма). 4 января 2022 года чемпионат был упразднен; Кармело Хейс победил Родерика Стронга и объединил титул с Североамериканским чемпионством NXT, а Хейс был признан последним чемпионом в полутяжёлом весе.

Данный титул отличается от одноименного, который пришел в WWE из World Championship Wrestling и был упразднен в 2007 году — у них одинаковое название, но история титула начата заново.

История создания 
Назначенный турнир  проводился для выявления первого чемпион среди рестлеров вес которых не превышает 205 фунтов — 93 килограмма, трансляция шла на WWE Network. Отборочные матчи турнира проходили в различных независимых промоушенах, включая хорошо известных, такие как , Progress Wrestling и Evolve. Многие рестлеры в полутяжёлом весе со всего мира получили возможность квалифицироваться на турнир из 32 человек, который проходил в течение четырёх дней: 23 июня, 13 июля, 26 августа и 14 сентября 2016 года.

В финал  вышли Ти Джей Перкинс и Гран Металик. Перед финальным матчем Triple H сказал, что победитель получит не только трофей, но и станет чемпионом WWE в полутяжёлом весе нового дивизиона 205 Live, на бренде Raw. Перкинс победил Металика, став первым чемпионом.

На Royal Rumble (2018), Энцо Аморе должен был защищать чемпионство WWE в полутяжёлом весе против Седрика Александра. Однако, после новостей в обвинении в сексуальных домогательствах и сексуальных посягательствах Аморе был отстранён из WWE а матч за чемпионство был отменён. На следующий день Аморе был освобожден от чемпионства, а титул стал вакантным. Позже было объявлено, что на 205 Live будет назначен генеральный менеджер, а 205 Live будет представлять дивизион полутяжеловесов в чемпионате. Ранее 205 Live полностью контролировался генеральным менеджером Raw, так как 205 Live являлся частью красного бренда. 30 января в эпизоде 205 Live, Дрейк Маверик (ранее известный как Рокстар Спад) был назначен генеральным менеджером 205 Live. Маверик объявил о том, что будет проведен одиночный турнир на 16 человек, за чемпионство WWE в полутяжёлом весе, а финальный бой турнира состоится во время пре-шоу на Рестлмании 34.

Незадолго до перехода NXT на USA Network в сентябре 2019 года глава NXT Triple H дал интервью Newsweek где сказал, что 205 Live станет частью NXT. Triple H указал на то, что дивизион 205 Live начнет вливаться в NXT, что 205 Live потерялся среди главных брендов и остался в подвешенном состоянии, и что чемпионат полутяжеловесов будет иметь больший статус на жёлтом бренде, где он даст больше возможностей раскрыться рестлерам полутяжеловесам. Также сообщилось, что творческая группа NXT будет отвечать за 205 Live. На следующий месяце титул начал защищаться на NXT и был переименован в чемпионат NXT в первом тяжёлом весе, став частью жёлтого бренда.

18 октября 2019 года Дрейк Маверик — который сам был задрафтован в SmackDown, но оставался генеральным менеджером 205 Live, объявил, что после драфта WWE 2019 года он заключил соглашение об обмене рестлерами с генеральным менеджером NXT Уильямом Регалом, в соответствии с которым рестлеры NXT (вес которых не превышает 205 фунтов — 93 кг.) могут появиться на 205 Live,а на NXT могут появиться рестлеры из дивизиона 205 Live. После победы Джордана Девлина на Worlds Collide (2020) 25 января 2020 года титул также стал общим и для бренда NXT UK.

Из-за карантина введённого в Великобритании в связи с коронавирусной инфекции COVID-19, действующий чемпион Джордана Девлина не может выехать за пределы своей страны для защиты титула. 8 апреля 2020 года генеральный менеджер NXT Уильям Регал объявил о турнире за временное чемпионство, который начнется 15 апреля на очередном шоу NXT. В ответ на это Девлин заявил, что тот, кто выиграет, не будет является легитимным чемпионом и что, когда он сможет вернуться, он докажет, что он единственный настоящий чемпион NXT в тяжёлом весе. Турнир за временное чемпионство выиграл Эль Хихо дель Фантасма, позже сменивший ринг-нейм на Сантос Эскобар.

Дизайн пояса 

В 2016 году, когда чемпионат был создан, как и на главных титулах WWE чемпионата WWE и вселенского чемпионата, на центральной пластине отображался логотип WWE, а за ним глобус. Сверху над логотипом отображалось надпись первый тяжёлый вес (), а снизу слово чемпион (). Боковые пластины титула включают съемные круглые секции, что позволяет добавлять личный логотип владельца к чемпионскому поясу. На боковых пластинах по умолчанию показаны серебристо-фиолетовые карты мира с логотипом WWE над ними. Во время первого чемпионства Невилла цвет косой черты под логотипом WWE на центральной пластине и боковых пластинах был изменён с фиолетового на оранжевый, делая титул кастомным

25 января 2020 года глава NXT Triple H и генеральный менеджер Уильям Регал вручили действующему на тот момент чемпиону Анхелю Гарзе новый чемпионский пояс. Дизайн титула во многом такой же как и прежний, исключение в том, что логотип WWE на центральной пластине был заменен логотипом NXT. Цвет ремня стал более темнее, с фиолетового был заменен на темно-фиолетовый. Цвет косой черты под логотипом WWE на боковых пластинах также был изменён с фиолетового на серебристый.

Турнирные таблицы за титул чемпиона WWE в первом тяжёлом весе

Таблица первого турнира за титул чемпиона WWE в первом тяжёлом весе (2016) 

Турнир за титул чемпиона WWE в первом тяжёлом весе, финал которого состоялся 14 сентября 2016 года. Турнир проводился для выявления первого чемпиона WWE в первом тяжёлом весе.

[[Файл:TJ Perkins at Alpha-1.jpg|thumb|175px|

Претенденты на турнир (2016) 
Претенденты из NXT Рич Суонн, Томмасо Чиампа и Джонни Гаргано вместе с международными претендентами Ноам Даром, Хо Хо Луном и Акирой Тодзавой были объявлены для участия в турнире за чемпионство полутяжёловесов. На независимой площадке в Орландо, штат Флорида, 2 апреля Линс Дорадо присоединился к этой серии. 24 апреля на Progress Wrestling Chapter 29, Зак Сейбер, Джек Галлахер также выиграли отборочные матчи. 7 мая на Evolve 61, Ти Джей Перкинс и Дрю Гулак также присоединились к турниру. 11 июня на Evolve 63 Тони Низ победил Джонни Гаргано, Дрю Гулака, Ти Джей Перкинса и Линсо Дорадо и получил право на участие в турнире. Два дня спустя WWE официально показал всех 32 рестлеров, которые примут участие в турнире. Первоначально бразильский борец Зомби должен был участвовать в турнире за пояс полутяжеловесов. Однако у него были проблемы с визой, которые WWE не смогла вовремя решить, и его заменили на Мустафу Али.

Временные рамки матчей турнира (2016) 
Были установлены следующие временные рамки:
 Первый раунд: 20 минут
 Второй раунд: 20 минут
 Четвертьфинал: 30 минут
 Полуфинал: 30 минут
 Финал: Неограниченно по времени

Таблица турнира за титул чемпиона WWE в первом тяжёлом весе (2018) 

Турнир за титул чемпиона WWE в первом тяжёлом весе, финал которого состоялся 8 апреля 2018 года на Рестлмании 34. Турнир проводился для выявления нового чемпиона WWE в первом тяжёлом весе, после того, как Энцо Аморе лишили чемпионства и уволили из компании.

Таблица турнира за первое претендентство, за титул чемпиона NXT в первом тяжёлом весе (2019) 

Турнир за первое претендентство, за титул чемпиона NXT в первом тяжёлом весе

Таблица турнира за временное чемпионство NXT в первом тяжёлом весе (2020) 

Турнир за временное чемпионство NXT в первом тяжёлом весе

  Финалистами группы А стали трое участников, имея одинаковый процент победа, поражение. Дрейк Маверик, Джейк Атлас и Кусида, провели между собой матч тройная угроза, для выявление победителя группы A.
  Эль Хихо дель Фантасма и Акира Тозава прошли группу с равным счетом. Фантасма стал победителем так как в очной встречи победил Тозаву.

История титула

История чемпионата на брендах 
Ниже в таблице приведен список дат, показывающих переходы чемпионства полутяжей между брендами Raw, NXT, NXT UK и дивизионом 205 Live..

Статистика

Все обладатели титула

См. также 
 Список неиспользуемых чемпионских титулов WWE
 Чемпион WWF в полутяжёлом весе
 Чемпион WWE в первом тяжёлом весе (1991–2007)

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE
 Официальный сайт WWE

Упразднённые титулы WWE
Награды, появившиеся в 2016 году
Появились в 2016 году в США